Името Скобелево носят пет български села:

 Скобелево (Област Ловеч)
 Скобелево (Област Пловдив)
 Скобелево (Област Сливен)
 Скобелево (Област Стара Загора)
 Скобелево (Област Хасково)